Barbat je lahko:
 Barbat, naselje na otoku Rabu
Barbatski kanal, morski kanal pri otoku Rabu
Barbatski zaliv, zaliv na vzhodu otoka Paga